Stratford (Califòrnia)
 Stratford (Connecticut)
 Stratford (Dakota del Sud)
 Stratford (Iowa)
 Stratford (Nova Jersey)
 Stratford (Nova Hampshire)
 Stratford (Oklahoma)
 Stratford (Wisconsin)
 Stratford-upon-Avon, municipi a Warwickshire al sud de Birmingham, Regne Unit.
 Estació de Stratford, estació de ferrocarril del districte de Newham, Londres.